Política: Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).
 Salut pública: Centers for Disease Prevention and Control (CDC), institució nord-americana dedicada a la vigilància epidemiològica i la salut pública.
 Música: ''Caramelos de Cianuro (CDC), banda veneçolana de rock.
 Empresa: Control Data Corporation (CDC), empresa nord-americana fabricant de supercomputadors.
 Informàtica: Connected Device Configuration'' (CDC), especificació per al desenvolupament d'aplicacions Java ME